

Astronomia 
 F6 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 F-6 – designazione degli aerei USA per Douglas F-6 Skyray
 F6F – designazione degli aerei USA per Grumman F6F Hellcat

Informatica 
 F6 – tasto presente sulla tastiera del computer

Musica 
 F6 – accordo musicale di Fa maggiore sesta secondo la notazione inglese

Sport 
 F6 – nelle statistiche del baseball, eliminato al volo dall'interbase (flyout 6)

Altro 
 Nikon F6 – fotocamera della Nikon